Променад (від  — йти пішки) — пішохідна прогулянка або спеціальна зона для пішохідних прогулянок містом.

Слово вживається у декількох значеннях:

 Спеціально обладнана зона для пішоходних прогулянок, розваги та відпочинку у великих містах або курортних населених пунктах. Часто так називають пішоходну зону або набережну з розташованими на ній ресторанами, кондитерськими та кав'ярнями з відкритими терасами. Синонім — еспланада.

 Як синонім слова прогулянка, на манір прози XIX століття, коли французька була загальновживаною серед аристократії Європи та Російської імперії.

 Фігура в кадрилі

Посилання 
 

Містобудування
Розваги